Del Grosso ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Del Grosso (* 1972), italienischer Fußballspieler
 Cristiano Del Grosso (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Federico Del Grosso (* 1983), italienischer Fußballspieler
Francesco Del Grosso (1899–1938), italienischer Radrennfahrer